Ковачица може бити:

 Ковачица, градско насеље и седиште истоимене општине, Војводина, Србија
 Ковачица (Косовска Митровица), сеоско насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Србија
 Ковачица (Лопаре), сеоско насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 , сеоско насеље у граду Тузла, Федерација БиХ, БиХ
 , сеоско насеље у општини Лом, Бугарска

или:
 Ковачица (река), река у општини Благоевград, Бугарска; притока Благоевградске Бистрице

или:
 Доња Ковачица, сеоско насеље у општини Велики Грђевац, Хрватска
 Горња Ковачица, сеоско насеље у општини Велики Грђевац, Хрватска

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачице, сеоско насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, сеоско насеље града Требиња, Република Српска, Босна и Херцеговина
 , сеоско насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , сеоско насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка